Макси́м Алекса́ндрович Кривоше́ев (род. , Омск, СССР) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда. Выступает за баскетбольный клуб «Руна».

Карьера 
Максим Кривошеев начал карьеру в родном городе Омске, клубе Высшей лиге «БК 1716», где попал на заметку селекционерам из новосибирского «Сибирьтелеком-Локомотив». На протяжении 4 сезонов выступал за команды различного уровня новосибирского клуба, а в 2008 году подписал контракт с «Локомотив-Ростов», откуда на следующий год вместе с «Локомотивом» переехал в Краснодар.

В составе молодёжной сборной России занял 4 место на чемпионате Европы.

В 2010 году Максим получил травму спины, и на полное восстановление после операции ушёл почти год.

В октябре 2011 года подписал контракт со «Спартаком-Приморье». Сезон начал в составе команды «Спартак-ВГУЭС» (Владивосток), после чего присоединился к основной команде края — «Спартак-Приморье».

В июле 2012 года перешёл в красноярский «Енисей», подписав контракт на один сезон. В июле 2013 года продлил соглашение ещё на один год.

В июле 2014 года стал игроком «Нижнего Новгорода» на 2 года. В 25 матчах Единой лиги ВТБ, в среднем проводил на площадке чуть больше 5 минут, набирая 1,4 очка и 1,1 подбора. В 19 матчах Евролиги в среднем проводил на площадке 5 минут, набирая 1,7 очка и 0,8 подбора. В июне 2015 года «Нижний Новгород» воспользовался опцией расторжения контракта с Кривошеевым.

В августе 2015 года Кривошеев перешёл в «Самару». В Суперлиге-1 дивизион Максим принял участие в 36 матчах, в среднем за игру набирая 11,1 очка и 7,4 подбора. В регулярном сезоне Кривошееву записал на свой счёт 7 дабл-даблов. По окончании плей-офф, Максим был признан «Лучшим центровым» турнира.

В сентябре 2016 года Кривошеев вернулся в «Спартак-Приморье». В составе команды стал бронзовым призёром Суперлиги-1 дивизион, а также вошёл в символическую пятёрку турнира.

В сезоне 2017/2018, в составе приморской команды, Кривошеев стал чемпионом Суперлиги-1 дивизион и вновь вошёл в символическую пятёрку турнира. В Суперлиге и Кубке России принял участие в 55 матчах и набирал 15,3 очка, 8,9 подбора, 1,5 передачи в среднем за игру.

В мае 2019 года Кривошеев перешёл в «Уралмаш». По итогам Кубка России 2019/2020 Максим вошёл в символическую пятёрку турнира.

В сезоне 2020/2021 Кривошеев стал серебряным призёром Суперлиги-1 и был включён в символическую пятёрку турнира.

В мае 2021 года Кривошеев подписал новый контракт с «Уралмашем».

Достижения 
  Серебряный призёр Кубка Вызова ФИБА: 2010/2011
  Чемпион Суперлиги-1 дивизион (2): 2017/2018, 2021/2022
  Серебряный призёр Суперлиги-1 дивизион: 2020/2021
  Бронзовый призёр Суперлиги-1 дивизион: 2016/2017
  Серебряный призёр Кубка России: 2011/2012

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте БК «Спартак-Приморье»
 Профиль на сайте БК «Нижний Новгород»
 Профиль на сайте БК «Самара»

Баскетболисты России
Игроки БК 1716
Игроки БК «Сибирьтелеком-Локомотив»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Спартак-Приморье»
Игроки БК «Енисей»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Самара»
Игроки БК «Уралмаш»
Игроки БК «Руна»